TZC est un sigle qui peut désigner :
 Time Zone Converter, un logiciel,
 Tzotzil, une langue du Mexique, selon le code ISO 639-3,
 Twentse Zweefvliegclub, un club d'aéronoautique hollandais, créé dans les années 1930,
 TZ Corporation, une société éditrice de logiciel.